Der Scottish League Cup wurde 1964/65 zum 19. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 8. August 1964 und endete mit dem Finale am 24. Oktober 1964 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger starteten die Glasgow Rangers in den Wettbewerb die sich im Vorjahresfinale gegen Greenock Morton durchgesetzt hatten. Im diesjährigen Endspiel trafen die Rangers im Old-Firm-Derby auf Celtic Glasgow. Die Rangers erreichten zum achten Mal das Endspiel im Ligapokal nach 1947, 1949, 1952, 1958, 1961, 1962 und 1964. Celtic erreichte nach 1957 und dem „Hampden in the Sun“ von 1958 zum dritten Mal das Finale im Ligapokal. Celtic konnte bis 1978 vierzehnmal infolge das Finale erreichen. In den beiden folgenden Jahren standen sich die beiden Erzrivalen ebenfalls im Endspiel gegenüber. Die Rangers gewannen das Finale mit 2:1 und holten zum sechsten Mal den Titel. In der schottischen Meisterschaft enttäuschten beide Glasgower Vereine mit Platz fünf und acht. Den schottischen Pokal gewann Celtic gegen Dunfermline Athletic.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1964.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1964.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1964.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1964.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1964.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1964.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1964.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1964.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 29. August 1964.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 31. August und 2. September 1964.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 9. und 14. September 1964. Die Rückspiele fanden am 16. September 1964 statt.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 29. und 30. September 1964.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1964/65 bei statto.com

1964/65
Fußballsaison 1964/65